Artsiom Dziamianavitch Dziamko - en biélorusse :  - ou Artiom Demianovitch Demkov - en  et en  - (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2006, il joue ses premiers matchs avec le HK Iounost Minsk dans l'Ekstraliga. Il est sélectionné en  par les Screaming Eagles du Cap-Breton au cours du repêchage européen 2008 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009, il est sélectionné en troisième ronde, en  par le Dinamo Minsk. En 2009, il passe professionnel avec le Dinamo Minsk dans la KHL.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Biélorussie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part avec la Biélorussie à l'Universiade d'hiver 2011. Sa première participation au championnat du monde senior est en 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || HK Iounost Minsk|| Ekstraliga|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga|| 11|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ|| 34|| 4|| 2|| 6|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Titan d'Acadie-Bathurst|| LHJMQ|| 25|| 11|| 11|| 22|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Dinamo Minsk || KHL || 16|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2009-2010 || HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga || 34|| 13|| 12|| 25|| 32||- || -|| -|| -||-
|-
| 2010-2011 || HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga|| 43|| 15|| 21|| 36|| 20|| 8|| 2|| 4|| 6|| 10
|-
| 2011-2012|| Jackals d'Elmira || ECHL || 67|| 20|| 37|| 57|| 30|| 10|| 4|| 4|| 8|| 2
|-
| 2012-2013|| Jackals d'Elmira || ECHL || 39|| 23|| 17|| 40|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Hambourg Freezers || DEL || 12|| 0|| 1|| 1|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014|| Jackals d'Elmira || ECHL || 38|| 16|| 10|| 26|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Devils d'Albany || LAH || 22|| 6|| 5|| 11|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HK Sotchi || KHL || 11|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2014-2015 || Dinamo Minsk || KHL || 14|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2014-2015 || HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga|| 26|| 15|| 16|| 31|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga|| 42||18 ||29 ||47 ||10 ||15 ||2 ||9 ||11 ||6
|-
| 2016-2017 || HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga|| 40||12 ||21 ||33 ||33 ||10 ||2 ||3 ||5 ||0
|-
| 2017-2018 || HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga|| 42|| 19 || 36 || 55 || 12 ||9 ||6 ||9 ||15 ||4
|-
| 2018-2019 || HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga|| 45|| 17 || 16 || 33 || 4 ||17 ||6 ||8 ||14 ||8
|-
| 2018-2019 || HKm Zvolen || Extraliga|| 1|| 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020|| Dinamo Minsk || KHL || 59|| 7|| 10|| 17|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Dinamo Minsk || KHL || 49|| 10|| 8|| 18|| 16|| 5|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2021-2022 || Dinamo Minsk || KHL || 32|| 6|| 7|| 13|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022 || HK Chahtsyor Salihorsk || Ekstraliga|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 10|| 5|| 3|| 8|| 8
|-
| 2022-2023 || HK Spartak Moscou || KHL || 22|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Dinamo Minsk || KHL || || || || || ||

Internationales

Notes et références 

Naissance en septembre 1989
Naissance à Minsk
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Choix de repêchage du Dinamo Minsk
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur des Devils d'Albany
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Sotchi
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du HK Spartak Moscou